Going Postal steht für:

 Going postal, englischer Ausdruck mit der Bedeutung „ausrasten“ oder „durchdrehen“
 Going Postal, deutscher Titel Ab die Post, Scheibenwelt-Roman von Terry Pratchett (2004)
 Terry Pratchett – Ab die Post, den Originaltitel eines zweiteiligen Fernsehfilms von Jon Jones (2010)
 Going Postal: Rage, Murder, and Rebellion: From Reagan's Workplaces to Clinton's Columbine and Beyond, Sachbuch von Mark Ames (2005)
 Going Postal, ein dreiteiliger Webserien-Ableger der Fernsehserie Heroes (2008)